Винсборо има више значења:
 Винсборо (Тексас)
 Винсборо (Јужна Каролина)
 Винсборо (Луизијана)